Jean Dansereau (1891 - 1974), est un pianiste québécois.
Jean Dansereau (1930 -), est un producteur, monteur, réalisateur, scénariste, acteur et directeur de la photographie québécois.